V-150 — немецкий миноносец одноимённого типа. 
 V-150 — модель Кадиллак Коммандо.
 V150 — опытный электропоезд.